Boing fue un bloque de programación infantil de dibujos animados transmitido por Chilevisión durante las mañanas de los fines de semana, con una hora de duración. Está basado en el canal Boing originario de Italia y que se emite en Europa, incluyendo las mismas gráficas.

Su programación se basaba en las series animadas infantiles distribuidas en Cartoon Network y Boomerang de WarnerMedia, que también eran dueños de Chilevisión en ese entonces.

El bloque tiene como antecesor un bloque similar llamado Zona Cartoon Network.

Programas transmitidos

Series transmitidas 
 Ben 10 
El Increíble Mundo de Gumball 
El Show de Tom y Jerry 
Escandalosos 
Hora de Aventura 
Las Aventuras de Ogú, Mampato y Rena 
Las Chicas Superpoderosas 
Las Historias Espeluznantes de Masha 
Los Cuentos de Masha 
Masha y el Oso

Especial "Que no pare la fiesta" 
Bloque emitido durante una semana de abril para conmemorar los 25 años de Cartoon Network en Latinoamérica. Emitía series como:

 Clarence
 Steven Universe 
 Tío Grandpa
Un Show Más

Especiales transmitidos 
 Pokémon: ¡Yo te elijo! (originalmente se iba a emitir el 20 de octubre de 2019, pero tras la cobertura del estallido social del 18 de octubre no se pudo emitir. Finalmente, se emitió en enero de 2020).

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 

Programas de televisión de Chile
Programas de televisión de Chilevisión
Televisión de Chile en 2018
Televisión de Chile en 2019
Televisión de Chile en 2020